Por PCP puede entenderse:
  PCP, cantidad de precipitación;
 PCP, abreviatura del pesticida pentaclorofenol;
 PCP, la abreviatura de policloropropeno, un tipo de caucho sintético;
 PCP, las siglas del Partido Comunista Peruano;
 PCP, las siglas del Partido Comunista Paraguayo;
 PCP, las siglas del Partido Comunista Portugués;
 PCP, las siglas del desaparecido Partido Comunista Polaco;
 PCP, las siglas del Partido Conservador Popular Argentino;
 PCP, siglas del Partit Català Proletari;
 PCP, siglas de Planificación Centrada en la Persona, procedimiento de ayuda al desarrollo de las personas con discapacidad y sus familiares;
 PCP, siglas de Planificación y Control de la Producción, procedimiento de ayuda a la productividad y calidad de la gestión empresaria;
 PCP, siglas del Permiso de Conducción en Plataforma, que habilita para manejar vehículos en los aeropuertos;
 PCP, abreviatura en inglés de fenciclidina o polvo de ángel, una droga disociativa usada como agente anestésico.